Элпистостега () — вид примитивных стегоцефалов из монотипического рода Elpistostege, живших в верхнем девоне (франский век).

Описание 
Длиной около метра, элпистостега имела облик промежуточный между рыбами и четвероногими. Тело длинное и плоское, аналогичное типичной кистепёрой рыбе, но череп был уже очень схож с наземными позвоночными. Плавники не обнаружены, но можно предполагать, что они напоминали плавники пандерихта. Возможно, однако, они были более похожи на лапы, как у тиктаалика. Элпистостега была грозным хищником, в соответствии с реконструкцией черепа — с острыми зубами и большими челюстями. В сравнении с пандерихтом, элпистостега имела более удлинённую морду, меньшие и более округлые орбиты и иные пропорции кожного скелета черепа.

Систематика 
Впервые обнаружена (часть крышки черепа) в 1938 году и была описана Томасом Стэнли Уэстоллом как ранняя амфибия. Находки новых ископаемых остатков 1970—1980-х годов (элементы кожного скелета черепа с ассоциированными позвонками и чешуёй) позволили определить подлинную природу элпистостеги. Позвонки и кожный скелет черепа очень похожи на таковые пандерихта, лопастепёрой рыбы, обитавшей на территории Латвии. Переописание элпистостеги Гансом-Петером Шульце и Мариусой Арсенолтом показало, что это животное обладает характерными чертами, промежуточными между рыбами семейства Tristichopteridae (наподобие Eusthenopteron) и древнейших четвероногими (наподобие ихтиостеги). Следовательно, это переходная форма между этими двумя группами. Согласно более поздней работе Пера Альберга, элпистостега была эволюционно более прогрессивной, чем пандерихт, более близкой к тетраподам.

Клутье и соавторы (2020) обнаружили, что элпсистостега более продвинута, чем тиктаалик, и, соответственно, является стегоцефалом (Stegocephali sensu). Если рассматривать неразветвлённые дистальные радиальные элементы в плавнике элпистостеги как истинные пальцы, то этот род может считаться настоящим четвероногим в широком (традиционном) понимании. Результаты филогенетического анализа Клутье и соавторов (2020) можно отобразить следующей упрощённой кладограммой:

Фауна 
Элпистостега принадлежит к знаменитой ихтиофауне Мигуаша из формации Эскуминак в Квебеке. Долгое время считавшееся озёрным захоронением, это место, как полагают сейчас, было эстуарием. Место было необычайно богато позвоночными, из которых самым известным является лопастепёрая рыба Eusthenopteron foordii. Прочие позвоночные включают остракодерм (Escuminaspis), двух анаспид (Endeilepis, Euphanerops), двух плакодерм (Bothriolepis и Plourdosteus), акантод (Diplacanthus), раннюю лучепёрую рыбу (Cheirolepis) и три других лопастепёрых рыбы (Holoptychius, Miguashaia и Scaumenacia).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Elpistostege на Palaeos
 Elpistostege на Devonian Times

Стегоцефалы
†
Фауна девонского периода
Фоссилии, описанные в 1938 году
Фоссилии из девонских отложений Канады